

Geografia 
 Tata (Hungria) - cidade da Hungria
 Tata (Marrocos) — oásis e cidade de Marrocos
 Tata Sabaya — montanha da Bolívia

Outros usos 
 Grupo Tata — grupo industrial indiano
 Tata Motors — construtora de automóveis indiana
 Tata (candomblé bantu)
 1109 Tata — asteroide da cintura principal

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Hipocorísticos